Abraham Joshua Heschel, rabí i teòleg jueu
 American Jewish History, revista acadèmica de referència en història dels jueus estatunidencs
 American Journal of Hematology, revista acadèmica de referència en hematologia
 American Journal of Hypertension, revista acadèmica de referència en hipertensió arterial